The Bronx — американская рок-группа, образовавшаяся в 2002 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, исполняющая хардкор-панк и параллельно работающая в жанре мариачи.

В 2002 году, дав лишь 12 концертов, группа подписала контракт с Island Def Jam Music Group, но выпустила дебютный The Bronx на собственном лейбле White Drugs Records. Второй (под тем же названием) вышел на Ferret Music; часть его была записана при посредстве Гилби Кларка, бывшего гитариста Guns N' Roses. Синглами из альбома вышли «History’s Stranglers», «White Guilt» и «Shitty Future».

Третий альбом The Bronx (2008, Original Signal Recordings) записывался одновременно с четвёртым, Mariachi El Bronx, который вышел на Wichita Records в августе 2009 года и выдержан в стиле мариачи.

Дискография

Альбомы

EPs

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Панк-рок-группы
Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году